Ocinebrina circumtexta är en snäckart som först beskrevs av Robert Edwards Carter Stearns 1871.  Ocinebrina circumtexta ingår i släktet Ocinebrina och familjen purpursnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Purpursnäckor
circumtexta